Alma - filosoficamente, a parte imaterial do ser humano
Ou ainda:
Turma do Penadinho - namorada fantasma romântica do Penadinho.
Alminhas - pequenos altares de culto aos mortos

Desambiguação